Kostelů zasvěcených Narození Panny Marie je více:

Česko

Hlavní město Praha 
 Kostel Narození Panny Marie (Malá Chuchle)
 Kostel Narození Panny Marie (Michle)
 Kostel Narození Panny Marie (Záběhlice)

Středočeský kraj 
Okres Benešov
 Kostel Narození Panny Marie (Křivsoudov)
 Kostel Narození Panny Marie (Miličín)
 Kostel Narození Panny Marie (Vysoký Újezd)
Okres Beroun
 Kostel Narození Panny Marie (Hýskov)
 Kostel Narození Panny Marie (Mrtník)
 Kostel Narození Panny Marie (Zdice)
Okres Kladno
 Kostel Narození Panny Marie (Páleč)
 Kostel Narození Panny Marie (Žilina)
Okres Kolín
 Kostel Narození Panny Marie (Červené Pečky)
 Kostel Narození Panny Marie (Choťovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Poříčany)
Okres Kutná Hora
 Kostel Narození Panny Marie (Kácov)
 Kostel Narození Panny Marie (Košice)
 Kostel Narození Panny Marie (Vilémovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Žleby)
Okres Mělník
 Kostel Narození Panny Marie (Vepřek)
 Kostel Narození Panny Marie (Záboří)
Okres Mladá Boleslav
 Kostel Narození Panny Marie (Jabkenice)
 Kostel Narození Panny Marie (Klášter Hradiště nad Jizerou)
 Kostel Narození Panny Marie (Sudoměř)
Okres Nymburk
 Kostel Narození Panny Marie (Běrunice)
Okres Praha-východ
 Kostel Narození Panny Marie (Mnichovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Olešky)
Okres Praha-západ
 Kostel Narození Panny Marie (Holubice)
 Kostel Narození Panny Marie (Průhonice)
Okres Příbram
 Kostel Narození Panny Marie (Kamýk nad Vltavou)
 Kostel Narození Panny Marie (Pičín)
Okres Rakovník
 Kostel Narození Panny Marie (Nové Strašecí)
 Kostel Narození Panny Marie (Rousínov)

Jihočeský kraj 
Okres České Budějovice
 Kostel Narození Panny Marie (Dolní Bukovsko)
Okres Český Krumlov
 Kostel Narození Panny Marie (Cetviny)
Okres Jindřichův Hradec
 Kostel Narození Panny Marie (Pluhův Žďár)
Okres Písek
 Kostel Narození Panny Marie (Písek)
Okres Strakonice
 Kostel Narození Panny Marie (Hoštice)
 Kostel Narození Panny Marie (Vodňany)
Okres Tábor
 Kostel Narození Panny Marie (Hlasivo)
 Kostel Narození Panny Marie (Nový Kostelec)

Plzeňský kraj 
Okres Domažlice
 Kostel Narození Panny Marie (Domažlice)
 Kostel Narození Panny Marie (Loučim)
 Kostel Narození Panny Marie (Osvračín)
Okres Klatovy
 Kostel Narození Panny Marie (Klatovy)
 Kostel Narození Panny Marie (Nicov)
 Kostel Narození Panny Marie (Strašín)
 Kostel Narození Panny Marie (Velhartice)
Okres Plzeň-jih
 Kostel Narození Panny Marie (Chotěšov)
 Kostel Narození Panny Marie (Kotouň)
Okres Plzeň-město
 Kostel Narození Panny Marie (Křimice)
 Kostel Narození Panny Marie (Starý Plzenec)
Okres Plzeň-sever
 Kostel Narození Panny Marie (Stvolny)
Okres Tachov
 Kostel Narození Panny Marie (Záchlumí)

Karlovarský kraj 
Okres Karlovy Vary
 Kostel Narození Panny Marie (Štědrá)
 Kostel Narození Panny Marie (Toužim)

Ústecký kraj 
Okres Děčín
 Kostel Narození Panny Marie (Benešov nad Ploučnicí)
Okres Chomutov
 Kostel Narození Panny Marie (Měděnec)
 Kostel Narození Panny Marie (Radonice)
Okres Litoměřice
 Kostel Narození Panny Marie (Doksany)
 Kostel Narození Panny Marie (Hrušovany)
 Kostel Narození Panny Marie (Libochovany)
 Kostel Narození Panny Marie (Roudnice nad Labem)
 Kostel Narození Panny Marie (Třebenice)
Okres Louny
 Kostel Narození Panny Marie (Buškovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Dobříčany)
 Kostel Narození Panny Marie (Kryry)
 Kostel Narození Panny Marie (Mory)
 Kostel Narození Panny Marie (Nehasice)
 Kostel Narození Panny Marie (Ročov)
Okres Ústí nad Labem
 Kostel Narození Panny Marie (Chabařovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Trmice)

Liberecký kraj 
Okres Česká Lípa
 Kostel Narození Panny Marie (Česká Lípa)
 Kostel Narození Panny Marie (Dubnice)
 Kostel Narození Panny Marie (Kravaře)
Okres Semily
 Kostel Narození Panny Marie (Turnov)

Královéhradecký kraj 
Okres Hradec Králové
 Kostel Narození Panny Marie (Lochenice)
Okres Jičín
 Kostel Narození Panny Marie (Hořice)
 Kostel Narození Panny Marie (Osenice)
 Kostel Narození Panny Marie (Popovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Úbislavice)
Okres Náchod
 Kostel Narození Panny Marie (Nové Město nad Metují)
Okres Trutnov
 Kostel Narození Panny Marie (Trutnov)

Pardubický kraj 
Okres Chrudim
 Kostel Narození Panny Marie (Hlinsko)
Okres Pardubice
 Kostel Narození Panny Marie (Dašice)
Okres Svitavy
 Kostel Narození Panny Marie (Opatovec)
Okres Ústí nad Orlicí
 Kostel Narození Panny Marie (Mlýnický Dvůr)

Kraj Vysočina 
Okres Jihlava
 Kostel Narození Panny Marie (Větrný Jeníkov)
Okres Pelhřimov
 Kostel Narození Panny Marie (Lidmaň)
 Kostel Narození Panny Marie (Obrataň)
 Kostel Narození Panny Marie (Zachotín)
 Kostel Narození Panny Marie (Želiv)
Okres Třebíč
 Kostel Narození Panny Marie (Kostníky)
 Kostel Narození Panny Marie (Přibyslavice)
Okres Žďár nad Sázavou
 Kostel Narození Panny Marie (Jimramov)

Jihomoravský kraj 
Okres Blansko
 Kostel Narození Panny Marie (Lipovec)
Okres Brno-venkov
 Kostel Narození Panny Marie (Neslovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Vranov)
Okres Břeclav
 Kostel Narození Panny Marie (Velké Bílovice)
Okres Vyškov
 Kostel Narození Panny Marie (Drysice)
Okres Znojmo
 Kostel Narození Panny Marie (Vémyslice)

Olomoucký kraj 
Okres Olomouc
 Kostel Narození Panny Marie (Tršice)
Okres Prostějov
 Kostel Narození Panny Marie (Dubany)
 Kostel Narození Panny Marie (Konice)
 Kostel Narození Panny Marie (Protivanov)
 Kostel Narození Panny Marie (Stařechovice)
Okres Přerov
 Kostel Narození Panny Marie (Hranice)
Okres Šumperk
 Kostel Narození Panny Marie (Brníčko)
 Kostel Narození Panny Marie (Nový Malín)
 Kostel Narození Panny Marie (Vojtíškov)

Moravskoslezský kraj 
Okres Bruntál
 Kostel Narození Panny Marie (Andělská Hora)
 Kostel Narození Panny Marie (Jamartice)
 Kostel Narození Panny Marie (Krnov)
Okres Karviná
 Kostel Narození Panny Marie (Bohumín-Starý Bohumín)
 Kostel Narození Panny Marie (Orlová)
Okres Nový Jičín
 Kostel Narození Panny Marie (Příbor)
Okres Opava
 Kostel Narození Panny Marie (Brumovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Jakartovice)
 Kostel Narození Panny Marie (Radkov)
 Kostel Narození Panny Marie (Stěbořice)

Zlínský kraj 
Okres Uherské Hradiště
 Kostel Narození Panny Marie (Sady)
 Kostel Narození Panny Marie (Starý Hrozenkov)
 Kostel Narození Panny Marie (Šumice)
Okres Vsetín
 Kostel Narození Panny Marie (Pržno)
Okres Zlín
 Kostel Narození Panny Marie (Štípa)

Zaniklé kostely 
 Kostel Narození Panny Marie (Bystřice) – zbořen na jaře 1968
 Kostel Narození Panny Marie (Jablonec) v Jablonci u Mimoně – zbořený
 Kostel Narození Panny Marie (Jablonné v Podještědí) (bývalý)

Další země 

 Katedrála narození Panny Marie (Syrakusy)

 Kostel Narození Panny Marie (Mostowice)
 Kostel Narození Panny Marie (Gwoździany)
 Kostel Narození Panny Marie (Hlubčice)
 Kostel Narození Panny Marie (Szałsza)
 Rusko

 Chrám Narození přesvaté Bohorodice (Nižnij Novgorod)

 Bazilika Narození Panny Marie (Marianka)
 Bazilika Narození Přeblahoslavené Panny Marie (Rajecká Lesná)
 Bazilika Narození Panny Marie (Vranov nad Topľou)
 Chrám Narození Přesvaté Bohorodičky (Jarabina)
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Kapišová)
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Kežmarok)
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Košice)
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Matovce)
 Chrám Narození přesvaté Bohorodičky (Mlynárovce)
 Kostel Narození Panny Marie (Banská Bystrica)
 Kostel Narození Panny Marie (Omšenie)
 Kostel Narození Panny Marie (Prečín)

 Kostel Narození Panny Marie (Bohorodčany)

Související články 
 Kaple Narození Panny Marie
 Kostel Panny Marie

Externí odkazy